Studio Fredman — шведська аудіостудія у місті Гетеборг, власником і головним продюсером якої є Фредрік Нурдстрем. Студія має популярність поміж шведських метал-гуртів, таких як At the Gates, Deathstars, Nightrage, Dimmu Borgir, Arch Enemy, Soilwork, Dark Tranquillity, Amon Amarth, In Flames, Zonaria, Machinae Supremacy, HammerFall, Bring Me The Horizon і Opeth.

Спочатку студія базувалась у Гетеборзі, але у 2005 році була переміщена до Арбуги. На той час її співвласником був вокаліст групи In Flames Андерс Фріден. Проте вже у 2008 році студія повернулася до Гетеборга, розмістившись у одному з його передмість.

Записані альбоми 

 Amon Amarth — Versus the World Arch Enemy — Black Earth, Burning Bridges, Rise of the Tyrant, Stigmata & Wages of Sin

 Armageddon — Crossing the Rubicon

 At the Gates — Terminal Spirit Disease & Slaughter of the Soul

 At The Skylines — The Secrets To Life

 Anthelion — Bloodshed Rebefallen''

 Beyond Shadows — Beyond Shadows

 Bring Me the Horizon — Suicide Season & There Is a Hell, Believe Me I've Seen It. There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret.

 Ceremonial Oath — The Book of Truth

 Dark Tranquillity — Character (барабани), Enter Suicidal Angels, Damage Done, Fiction (барабани), Haven, Of Chaos and Eternal Night, Projector, The Gallery & The Mind's I

 Darkest Hour — Hidden Hands of a Sadist Nation

 Dimension Zero — Penetrations from the Lost World

 Dimmu Borgir — Puritanical Euphoric Misanthropia, Death Cult Armageddon & In Sorte Diaboli

 Firewind — The Premonition

 Gardenian — Two Feet Stand

 HammerFall — Glory to the Brave, Legacy of Kings

 In Flames — Clayman, Colony, Lunar Strain, Subterranean, The Jester Race, Whoracle & A Sense of Purpose

 Nightrage — Sweet Vengeance, Descent into Chaos, Wearing A Martyr's Crown, Insidious

 NightShade — Lost In Motion

 Nervosia — Apathy's Throne

 Old Man's Child — Slaves of the World

 Opeth — Blackwater Park, Damnation (1/3), Deliverance (1/2), My Arms, Your Hearse, Still Life (1/2)

 Rockslaget 1996 — Various artists.

 Sacrilege — Lost in the Beauty You Slay

 Septic Flesh — Communion, Sumerian Daemons, Revolution DNA

 Soilwork — A Predator's Portrait, Figure Number Five (Вокал & Bass), Natural Born Chaos, Steelbath Suicide & The Chainheart Machine

 Splitter — En Sorglig Historia

 The Haunted — The Haunted

 Breed of Burden — The World is Sick

Посилання 

 Офіційний сайт 

Гетеборг
Шведські лейбли звукозапису
Студії звукозапису
Культура Гетеборга